Бестаев — осетинская фамилия; имеет женскую форму Бестаева. Известные носители:
 Бестаев, Алимбег Борисович (1936—1988) — советский борец вольного стиля.
 Бестаев, Анри Абриевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Бестаев, Валерьян Тристанович (род. 1982) — российский футболист.
 Бестаев, Владимир Герасимович (1897—1988) — советский киноактёр и кинорежиссёр.
 Бестаев, Инал Иванович (род. 1985) — общественный деятель Республики Южная Осетия.
 Бестаев, Отар Омарович (род. 1991) — киргизский дзюдоист.
 Бестаев, Сослан Георгиевич (род. 1938) — осетинский советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР.
 Бестаева, Татьяна Владимировна (1937—2021) — советская и российская актриса.

 Бестауты, Бала Иванович (род. 1959) — общественный и политический деятель Республики Южная Осетия.